Schweingraben ist ein Gewässername:

 Schweingraben (Güns), linker Zufluss der Güns bei Hammerteich, Markt Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Schweingraben (Leitha), rechter Zufluss der Leitha gegenüber von Trautmannsdorf an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Schweingraben (Weingraben), rechter Zufluss des Weingrabens (zum Johannesbach, zur Leitha) an der Jägerwiese von Hornstein, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland

Siehe auch:
 Schweinbach
 Schweinegraben
 Schweinsgraben